Lura puede referirse a los siguientes artículos:

 Lura, cantante de Cabo Verde; o
 pota, especie de moluscos.